Вали Муратходжаев — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1916 году. Член КПСС.

В 1936—1984 гг.:
 счетовод колхоза, 
 старший бухгалтер Госбанка Ташкента, Самарканда, 
 кредитный инспектор, управляющий райотделением Госбанка, заместитель председателя Хорезмского облисполкома, 
 председатель Ургенчского горисполкома, 
 управляющий Кашкадарьинской облконторой Госбанка, 
 ревизор Госбанка СССР при Узбекской конторе Госбанка, управляющий Узбекской конторой сельхозбанка, 
 1957-1984 министр финансов Узбекской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 4-10-го созывов.

Умер после 1984 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 224.
 ОЛ 
 ОТКЗ
 ГА РФ Р7523 105 157 Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 1 по 9 сентября 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 15/ с № 2094-VIII по № 2114-VIII. Том 1

Председатели Ургенчского горисполкома
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва